Bech – comune del Lussemburgo

Persone
 Claus Bech Jørgensen – calciatore faroese
 Holger Bech Nielsen – fisico danese
 Jesper Bech – calciatore danese
 Joseph Bech – politico lussemburghese
 Marit Bech – coreografa italiana
 Maryna Bech-Romančuk – lunghista ucraina
 Troels Bech – calciatore e allenatore di calcio danese
 Uffe Manich Bech – calciatore danese
 Zoe Bech, meglio nota come Zoe Rae – attrice statunitense

Pagine correlate 

 Bach (disambigua)